Złote Laury (duń. De Gyldne Laurbær) – duńska nagroda literacka, przyznawana dorocznie od 1949.

Zobacz też:
 literatura duńska
 Nagroda literacka Rady Nordyckiej

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Boghandlerklubben 

Duńskie nagrody literackie